Maria Anna Christina Victoria van Beieren (München, 28 november 1660 — Versailles, 20 april 1690), Dauphine van Frankrijk, was beter bekend als Dauphine Marie Anne Victoire. Toen ze nog in Beieren woonde, was haar naam Maria Anna Christina Victoria von Wittelsbach.

Ze was de oudste dochter van keurvorst Ferdinand Maria van Beieren en Henriëtte Adelheid van Savoye. Haar grootouders aan moederskant waren enerzijds Victor Amadeus I van Savoye en anderzijds Christina van Frankrijk, de tweede dochter van koning Hendrik IV van Frankrijk en koningin Maria de' Medici. Haar grootouders aan vaderskant waren Maximiliaan I van Beieren en Maria Anna van Oostenrijk.

Op 7 maart 1680 trouwde Maria Anna met Lodewijk, le Grand Dauphin, oudste zoon en erfgenaam van koning Lodewijk XIV van Frankrijk. Het huwelijk vond plaats in Châlons-en-Champagne. Ze werd omschreven als intelligent en gecultiveerd maar ze kon niet wennen aan het frivole Franse hofleven. Het huwelijk was niet liefdeloos maar Maria Anna zonderde zich af in haar vertrekken en had voortdurend gezondheidsklachten, mogelijk gelieerd aan haar opeenvolgende zwangerschappen.

Ze werd moeder van: 
 Lodewijk (1682-1712), de dauphin en hertog van Bourgondië.
 Filips (1683-1746), in 1700 koning van Spanje geworden
 Karel (1686-1714), hertog van Berry

Haar oudste zoon Lodewijk, hertog van Bourgondië, werd vader van koning Lodewijk XV van Frankrijk. Zelf stierf Maria Anna jong, nog geen dertig jaar oud, op 20 april 1690 te Versailles. Haar echtgenoot Lodewijk hertrouwde in 1695 in het geheim met zijn maîtresse Marie-Émilie de Joly de Choin (1659-1732). Hij stierf in 1711 en volgde zijn vader nooit op.

Voorouders 

Huis Beieren-München
Beieren, M